

Patronyme 

 John Dowland ;
 Robert Dowland.

Toponyme 

 Dowland, cratère sur la planète Mercure.